Urquía puede hacer referencia a:
 Jorge Urquía: futbolista hondureño de los clubes Olimpia y Real Club Mallorca; 
 Francisco Javier de Urquía: Abogado y juez español, graduado en la Universidad de Valencia; o
 Faustino de Urquía: Abogado y magistrado español, graduado en la Universidad de Valencia.